Plaats in Indonesië
 Babakan Asem (Teluknaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Babakan Asem (Conggeang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java